Falec de la Fòcida, dirigent focidi, fill d'Onomarc
 Falec (poeta), poeta líric i epigramàtic que donà nom a l'hendecasíl·lab faleci